David Flatman (1980-), joueur de rugby international anglais
 Thomas Flatman (1635-1688), poète et peintre miniature anglais